Sergej Parajanovmuseet är ett armeniskt personmuseum, vilket ägnas åt filmaren Sergej Parajanovs liv och gärning. Det ligger i Jerevan. 

Museet etablerades 1988, efter det att Sergej Parajanov flyttat till Jerevan. Dzoragyughs etnografiska centrum uppfördes dels som bostad för Sergej Parajanov, dels som museum. Det öppnade 1991.

I museet visas bland annat konstnärliga verk av Sergei Parajanov som teckningar, collage och applikationer, samt dockor och filmskisser.

Bildgalleri

Källor 
Denna artikel är baserad på artikeln Musée Sergueï Paradjanov på franskspråkiga Wikipedia.

Externa länkar
 Sergueï Paradjanovs personmuseums webbplats

Museer i Jerevan
Personmuseer i Armenien
Filmmuseer
Kentron